Сте́фан Ла́мбов Данаи́лов (; 9 декабря 1942 — 27 ноября 2019) — болгарский актёр театра и кино, режиссёр, педагог, политик. Один из самых популярных актёров Болгарии, на рубеже 1960 – 90-х гг. активно снимался в СССР, Италии, США. Заслуженный артист Болгарии (1975), Народный артист НРБ (1983). Министр культуры Болгарии (2005–2009). Брат актрисы .

Биография 
Стефан Данаилов родился 9 декабря 1942 года в Софии.
В 1956 году в 14-тилетнем возрасте дебютировал в кино, снявшись в фильме «Следы остаются». В 1966 году окончил ВИТИЗ (ныне ), мастерская С. Сарчаджиева, М. Андонова и А. Михайлова. В 1968 году Стефан Данаилов исполнил главную роль в фильме «Первый курьер», снятом совместно советскими и болгарскими кинематографистами. В дальнейшем активно снимался в картинах совместного производства («Братушка», «Юлия Вревская», «Берега в тумане», «Большая игра», «Западня»), что принесло актёру большую популярность у советских зрителей. В 1969 году на экраны выходит многосерийный телевизионный фильм «На каждом километре», в котором Данаилов предстал в роли бесстрашного майора болгарской разведки Николы Деянова. Фильм имел большой успех у себя на родине в Болгарии, а также в Советском Союзе и других странах соцлагеря. Широкую известность во всём мире актёру принёс итальянский многосерийный телесериал «Спрут» (в 7-м сезоне актёр блистательно исполнил роль криминального авторитета Нуццо Марчиано). Также известен как исполнитель эстрадных песен.
Работал в Пловдивском театре им. Н. Масалитинова, театре Болгарской армии, Национальном театре им. И. Вазова.
С 1988 года Стефан Данаилов занимался преподавательской деятельностью. Профессор Национальной академии театрального и киноискусства им. К. Сарафова.

С 2005 по 2009 год занимал должность министра культуры Республики Болгария. Член БСП. В 2011 году был кандидатом на пост вице-президента от партии БСП, в поддержку кандидата на пост президента страны И. Калфина. В 2016 году член инициативного комитета по выдвижению Румена Радева на пост президента Болгарии.

Семья 
 Дед по отцовской линии — Васил Костов Данаилов, болгарский революционер, член ВМОРО.
 Отец — Хараламби Василев Данаилов, болгарский экономист.
 Мать — Евдокия Данаилова.
 Сестра —  (род. 26 ноября 1933 - умерла 23 сентября 2018), болгарская актриса.
 Супруга — Мария Димитрова Цанкова-Данаилова, в 1960-е гг. известная болгарская модель.

Фильмография 
 1956 «Следы остаются / Следите остават» — Веселин
 1963 «Инспектор и ночь / Инспекторът и нощта» — Том
 1967 «Запах миндаля / С дъх на бадеми» — Белокожев
 1967 «Море / Морето» — Тони
 1967 «Безмолвные тропы / Мълчаливите пътеки»
 1968 «Первый курьер / Първият куриер» (СССР, НРБ) — Иван Загубанский, курьер
 1969 «На каждом километре / На всеки километър» — майор Никола Деянов
 1970 «Чёрные ангелы / Черните ангели» — Пантер
 1970 «Князь / Князът» — князь Светослав Тертер
 1971 «На каждом километре 2 / На всеки километър 2» (НРБ, ВНР) — майор Никола Деянов
 1971 Нет ничего лучше плохой погоды / Няма нищо по-хубаво от лошото време — Любо
 1972 «Любовь / Обич» — Николай
 1973 «Нона / Нона» — поручик Галчев
 1974 «Жизнь и смерть / На живот и смърт» — Милев
 1974 «Иван Кондарёв / Иван Кондарев» — Костадин Джупунов
 1974 «Дома без ограды / Къщи без огради» — Керкенеза
 1974 «Зарево над Дравой / Зарево над Драва» — поручик Божев
 1975 «Свадьбы Иоанна Асена / Сватбите на Йоан Асен» — Бургундец
 1975 «Братушка (Солдат из обоза) /  Войникът от обозаж» (СССР, НРБ) — Живко Георгиев
 1975 «Этот настоящий мужчина / Този истински мъж» — Сашо
 1975 «Начало дня / Началото на деня» — Андрей Стойчев
 1976 «Дополнение к закону о защите государства (Взрыв в Софийском соборе) / Допълнение към закона за защита на държавата»
 1976 «Вина / Вината» — Живко Топалов
 1977 «Юлия Вревская / Юлия Вревска» (СССР, НРБ) — Карабелов
 1977 «Пятеро из РМС / Петимата от РМС»
 1977 «Год из понедельников / Година от понеделници» — Халачев, инженер
 1978 «Встречное движение / Насрещно движение» — Чавдар Бонев
 1978 «Тепло / Топло» — строитель-подрядчик
 1978 «Умирать — в крайнем случае / Умирай само в краен случай» — Джо Райт
 1979 «Война ежей / Войната на таралежите» — Бабинов, баскетболист
 1979 «Нечто из ничего / От нищо нещо» — Панчо
 1979 «Мгновения в спичечном коробке / Мигове в кибритена кутийка»
 1980 «Кровь остаётся / Кръвта остава» — Василь Граматиков
 1980 «Выбор дамы (Белый танец) / Дами канят» — Яким
 1981 «Тырновская царица / Търновската царица» — Старирадев
 1982 «Кристаллы / Кристали» — Чолаков
 1982 «Осеннее солнце / Есенно слънце» — Кирилл Дечев
 1982 «24 часа дождь / 24 часа дъжд» — капитан Василь Алтынов
 1983 «Равновесие / Равновесие»
 1983 «Одиссея в Делиормане / Една одисея в Делиормана» — Иванов
 1985 «Манёвры на пятом этаже / Маневри на петия етаж» — Дантон Тахов
 1985 «Берега в тумане / Мъгливи брегове» (СССР, НРБ) — капитан Стойчев
 1985 «Эта кровь будет пролита / Тази кръв трябваше да се пролее» — Ювиги хан
 1985 «Борис Первый / Борис Първи» — царь Борис I
 1986 «Гарольд и Мод / Харолд и Мод» — Гарольд
 1986 «Три Марии и Иван / Три Марии и Иван» — Иван
 1986 «Поэма / Поема» — Антон Чолаков
 1986 «Эшелоны смерти / Ешелоните на смъртта» — Митрополит Кирилл
 1987 «Мечтатели / Мечтатели» — начальник полиции
 1987 «Небо для всех / Небе за всички» — Великов
 1987 «Левша / Левакът» — капитан Христо Пашов
 1987 «Не падай мне в ноги / Не се мотай в краката ми»
 1987 «Время в пути / Време за път» — Цолов, архитектор
 1987 «Дом для наших детей / Дом за нашите деца» — Цолов, архитектор
 1988 «В понедельник утром / Понеделник сутрин» — Кристо
 1988 «Защита маленьких животных / Защитете дребните животни»
 1988 «Большая игра / Голямата игра» (СССР, Болгария) — Георгий Иорданов, болгарский журналист
 1988 «Неизчезващите»
 1989 «Западня» (СССР)
 1990 «Карнавал / Карнавалът» — Константинов
 1990 «Живи опасно / Живей опасно» — отец
 1990 «Отцы и сыновья / Бащи и синове»
 1991 «Красная цель / Червената мишена / Red purpose» (США, Болгария)
 1991 «Хочу в Америку / Искам Америка» — Паскалев
 1991 «Берлинский заговор / Берлинската конспирация / The Berlin Conspiracy» (США)
 1992 «Кризис в Кремле / Криза в Кремъл / Crisis in the Kremlin» (США) — Амбразис
 1994 «Спрут 7: Расследование гибели комиссара Каттани / La Piovra 7 - Indagine sulla morte del comissario Cattani» (Италия, Франция, Германия) — дон Нуццо Марчиано
 1997 «Дон Кихот возвращается / Дон Кихот се завръща» (Россия, Болгария) — герцог
 1997 «Рэкет / Рекет / Il Racket» (Италия) — Винченцо Грумо
 1998 «После конца света / След края на света» — Альберт Коэн (Берто)
 1998 «Смерть респектабельной девушки / Смъртта на едно порядъчно момиче / La morte dignitosa ragazze» (Италия, Болгария)
 1998 «Шпанская мушка / Испанска муха» — Уйчо
 2001 «Дело совести / Дело по съвест / Un caso di coscienza» (Италия, Болгария)
 2001 «Верцингеторикс: Легенда короля-друида / Версенжеторикс: Легенда на крал-друид / Vercingétorix: La légende du druide roi» (Франция, Канада, Бельгия)
 2003 «Простите нас / Прости нам» — Чичо Пето
 2007 «Гнездо жаворонка / Чифликът на чучулигите / La masseria delle allodole / The Lark farm / Le nid de l'alouette / El nido de la alondra» (Италия, Болгария, Великобритания, Франция, Испания) — президент трибунала
 2009 «Святой Георгий убивает змия / Sveti Georgije ubiva aždahu» (Сербия, Босния и Герцеговина, Болгария) — Цыган Минта
 2010 «Стеклянная река / Стъклената река» — отец Елены
 2010 «Стеклянный дом / Стъклен дом» — Димитр Касабов
 2012 «Инкогнито / Инкогнита» — директор фонда
 2013 «Семья / Фамилията» — Борис Арнаудов

Премии и награды 
 1969 — Специальная награда жюри ФБФ (Фестиваль болгарских фильмов, г. Варна, Болгария) за исполнение главной роли в телефильме «На каждом километре»
 1970 — Высшая награда за главную мужскую роль в фильме «Чёрные ангелы / Черните ангели» (ФБФ, г. Варна)
 1970 — Высшая награда за главную мужскую роль в фильме «Князь / Князът» (ФБФ, г. Варна)
 1970 — Высшая награда МКФ в Карловых Варах (Карловы Вары, Чехословакия)
 1971 — Лауреат Димитровской премии за исполнение главной роли в телефильме «На каждом километре»
 1975 — Заслуженный артист Болгарии
 1983 — Народный артист Болгарии
 2002 — Кавалер ордена «Стара планина»
 2002 — Награда «Паисий Хилендарский» присуждённая Министерством культуры Болгарии за выдающийся вклад в болгарскую культуру

Примечания

Ссылки 
 Стефан Данаилов на сайте Национального театра имени Ивана Вазова
 Стефан Данаилов на сайте «Русское кино» 
 Стефан Данаилов покидает кино и политику. Портал «Флагман — Самое важное» 07. 06. 2013 

Актёры по алфавиту
Театральные режиссёры по алфавиту
Педагоги по алфавиту
Политики по алфавиту
Актёры XX века
Актёры XXI века
Актёры Болгарии
Театральные режиссёры Болгарии
Заслуженные артисты Болгарии
Народные артисты Болгарии
Педагоги Болгарии
Политики Болгарии
Общественные деятели Болгарии
Министры Болгарии
Члены БСП
Депутаты 39-го Народного собрания Болгарии
Депутаты 40-го Народного собрания Болгарии
Депутаты 41-го Народного собрания Болгарии
Депутаты 42-го Народного собрания Болгарии
Депутаты 43-го Народного собрания Болгарии
Депутаты 44-го Народного собрания Болгарии
Почётные граждане Софии